Гесслегольм (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гесслегольм — місто у Швеції, у лені Сконе.